Хивренко — фамилия. Известные носители:

 Хивренко, Виктор Иванович (1935—1992) — советский и украинский художник-живописец.
 Хивренко, Яким Фотиевич (1912—1977) — советский горный инженер.